Wei Liaozi () steht für:

 Meister Wei Liao (), Militärstratege und Staatsmann der Zeit der Streitenden Reiche.
 das Buch von Meister Wei Liao (Wei Liaozi), ein militärisches Werk von Meister Wei Liao, das in den  Sieben Militär-Klassikern () enthalten ist.